boom
Beuk (boom) (Fagus sylvatica), een boom uit de napjesdragersfamilie, maar ook de algemene naam voor een boom uit het geslacht Fagus, of van sommige andere geslachten in de berkenfamilie, zoals:
haagbeuk
hopbeuk

overige
Beuken (hout), het hout van die boom
Beuk (architectuur), een onderdeel van een kerk- of hallengebouw
Beuk (bekisting), een hulpmiddel bij tunnelbouw
Beuk (kleding), een onderdeel van de traditionele Zeeuwse klederdracht

eigennamen
Beuk Cola, een Frans colamerk
Literaire Uitgeverij De Beuk, een Nederlandse uitgeverij
De Beuk (villa), een monumentale villa in de Nederlandse plaats Stadskanaal
Koninklijke Beuk BV, een Nederlands touringcarbedrijf
Ramon Beuk, een Surinaams-Nederlands televisiekok
Azelia beuki, een vlieg vernoemd naar Paul Beuk